Prefixo aeronáutico — código que individualiza uma aeronave
 Prefixo binário
 Prefixo gramatical — tipo de afixo utilizado em palavras e morfemas da língua portuguesa
 Prefixo telefônico — código numérico sequencial que antecede o número de uma linha telefônica
 Prefixo naval — combinação de letras, normalmente abreviações, utilizada antes do nome de uma embarcação civil ou militar
 Prefixos do Sistema Internacional de Unidades
 Gramática de Prefixo — na Ciência da Computação, tipo de sistema de reescrita de cadeias

Desambiguação